Foyt ist der Familienname folgender Personen:

 A. J. Foyt (* 1935), US-amerikanischer Rennfahrer
 A. J. Foyt IV (* 1984), US-amerikanischer Rennfahrer